Galleria Sabauda – a Torino
 Pinacoteca Reale – a Caserta